Дніпровське шосе (Запоріжжя)
 Дніпровське шосе (Київ)